Tomasz Jankowski (zm. przed 10 kwietnia 1655) – sędzia ziemski bełski, pisarz ziemski bełski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Tomasz Jankowski – polski koszykarz
 Tomasz Jankowski – polski trener koszykarski
 Tomasz Jankowski – polski psycholog

Strony ujednoznaczniające